Ричард Конте (, при рождении Николас Питер Конте; 24 марта 1910, Джерси-Сити — 15 апреля 1975, Лос-Анджелес) — американский актёр. Наиболее известен по ролям Тони Бергдорфа в «Одиннадцать друзей Оушена» (1960) и дона Эмилио Барзини в «Крёстном отце».

Биография 
Родился 24 марта 1910 года в Джерси-Сити. Отцом будущего актёра был итало-американский парикмахер.

Конте поменял множество рабочих мест, прежде чем стать профессиональным актёром. Он работал и водителем, и клерком на Уолл-стрит, и официантом. В 1935 году, когда Конте работал официантом на курорте в Коннектикуте, Элиа Казан, обедавший в ресторане, совершенно случайно обнаружил в нём актёрские способности. С этой встречи и началась актёрская деятельность Ричарда Конте. В конце концов он получил право обучаться в престижном университете в Нью-Йорке.

После ряда успешных ролей в таких фильмах, как «Звонить Нортсайд 777», «Воровское шоссе» и «Водоворот», актёр сотрудничал со многими именитыми режиссёрами, в частности с Фрэнсисом Фордом Копполой, который снял Конте в своей культовой картине «Крёстный отец».

Скончался 15 апреля 1975 года в Лос-Анджелесе от сердечного приступа. Похоронен на кладбище Вествуд.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры фильмов нуар
Похороненные на Вествудском кладбище